Lill-Skaltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Skaltjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Skaltjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Skaltjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,

Se även
Skaltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn